Шотландский Первый Дивизион 1935/1936 () — 46-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 10 августа 1935 года и закончился 29 апреля 1936 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1935/1936
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1935 году
Спорт в Шотландии в 1936 году